

Geografia 
 Koné (Nuova Caledonia) – comune francese della Nuova Caledonia nella Provincia del Nord

Persone 
 Adama Koné Clofie (1967) – calciatore ivoriano
 Arouna Koné (1983) – calciatore ivoriano
 Bakaré Koné (1989) – calciatore ivoriano
 Bakari Koné (1981) – calciatore ivoriano
 Bakary Koné (1988) – calciatore burkinabé con passaporto francese
 Bazoumana Koné (1993) – cestista tedesco
 Cheick Oumar Koné (...) – allenatore di calcio maliano
 Djakaridja Koné (1986) – calciatore ivoriano naturalizzato burkinabé
 Emmanuel Koné (1986) – calciatore ivoriano
 Famoussa Koné (1994) – calciatore maliano
 Francis Koné (1990) – calciatore togolese
 Gaoussou Koné (1944) – velocista ivoriano
 Hamed Koné (1987) – calciatore ivoriano
 Isaac Koné (1991) – calciatore ivoriano
 Ismaël Koné (1993) – calciatore maliano
 Koro Koné (1989) – calciatore ivoriano
 Lamine Koné (1989) – calciatore francese naturalizzato ivoriano
 Mohamed Koné (1981) – cestista ivoriano naturalizzato francese
 Mamadou Koné (1974) (1974) – calciatore burkinabé 
 Mamadou Koné (1991) (1991) – calciatore ivoriano
 Moussa Koné (1990) – calciatore ivoriano 
 Moussa Koné (1996) (1996) – calciatore senegalese
 Sidy Koné (1992) – calciatore maliano
 Tiassé Koné (1981) – calciatore ivoriano
 Yssouf Koné (1982) – calciatore ivoriano naturalizzato burkinabé
 Youssouf Koné (1995) – calciatore maliano